O SC Tavriya Simferopol foi um clube de futebol ucraniano da cidade de Simferopol, capital da Crimeia. 

Disputava a primeira divisão do Campeonato Ucraniano, quando foi extinto em 2014, devido aos conflitos da Crimeia. Reabriu as portas no Campeonato Russo com o nome de TSK.

História

O SC Tavriya Simferopol foi fundado em 1958, como Avanguard Simferopol em 1963 trocou para o atual nome. O grande fato da história do clube é a conquista do primeiro Campeonato Ucraniano em 1992.

Títulos

 Campeonato Ucraniano: 1992
 Copa da Ucrânia: 2010

Extinção 
Devido aos Conflitos da Criméia, o clube foi extinto. O clube foi reeiniciado disputando o Campeonato Russo com o nome de TSK.

Ver também

Campeonato Ucraniano de Futebol

Ligações externas

Página Oficial (em ucraniano) 
Ogol.com.br 

 
Clubes de futebol fundados em 1958